Нисио:

 Нисио — город в Японии, расположенный в южной части префектуры Айти.
 Нисио — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Сёдзи Нисио (1927—2005) — японский инструктор айкидо, обладатель 8-го дана Айкикай.
 Нисио, Суэхиро (1891—1981) — японский государственный деятель, заместитель премьер-министра Японии (1948).
 Нисио, Тосидзо (1881—1960) — генерал японской Императорской армии.